

Вокзальна — станція метро, Дніпровський метрополітен
 Вокзальна — станція метро, Київський метрополітен

Вокзальна — станція метро, Мінський метрополітен

Вокзальна — станція метро, Красноярський метрополітен (проєкт)
 Вокзальна — станція метро, Самарський метрополітен (будується)